Печаль-Кы:

Реки
 Печаль-Кы (приток Каныль-Кы)
 Печаль-Кы (приток Таза)
 Печаль-Кы (приток Часельки)